Dakota Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dakota Township (Illinois)
 Dakota Township (South Dakota)